Вале́рий Никола́евич Матве́ев (род. 1940) — российский актёр театра, певец (тенор). Народный артист России (2008).

Биография 
Окончил строительный институт, работал ом.

В 1970 г. окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу сольного пения, класс В. Л. Гусельникова.

С 1970 г. — солист-вокалист Государственного музыкального театра Карельской АССР

С 1981 г. — солист-вокалист Ленинградского государственного театра Музыкальной комедии.

Основные роли 

 Ленский — «Евгений Онегин», П. И. Чайковский
 Канио (Паяцы)
 Кудекуш ("Меч кузнеца" Ю. Зарицкого)
 Меньоне («Влюблённые обманщики» Й. Гайдна)
 Парис и Князь («Прекрасная Елена» и «Дочь тамбурмажора» Ж. Оффенбаха)
 Флоридор — «Мадемуазель Нитуш», Ф. Эрве
 Пигмалион («Прекрасная Галатея» Ф. Зуппе)
 Генрих Айзенштайн — «Летучая мышь», И. Штраус

 Петер Тёрек (1982) — «Марица», И. Кальман
 Арман («Фраскита» Ф. Легара, 1984)
 Певец («Труффальдино» А. Колкера)
 Лыняев («Судьба-индейка» С. Баневича),
 Белогвардеец ("Я другой такой страны не знаю… М. Аптекмана)
 Герцог («Продавец птиц» К. Целлера)
 Король («Мадам Помпадур» Л. Фалля)
 Гарри Тревор («Целуй меня, Кэт» К. Портера)
 Артур Нойвирт («Весенний парад» Р. Штольца)

Награды 
 Заслуженный артист Карельской АССР (1975)
 Заслуженный артист РСФСР (1981)
 Народный артист России (2008)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2020)

Примечания

Литература 
 Государственный музыкальный театр Республики Карелия / Сост. Е. Сотникова. — Петрозаводск, 1995
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 196—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 «Лишний билетик» с Валерием Матвеевым

Заслуженные артисты Карельской АССР
Теноры России
Персоналии:Музыкальный театр Республики Карелия
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Выпускники Московской консерватории